Сегундо Сернадас () је аргентински глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Аргентински глумци